Welsh kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Welsh
 Stanley Larson Welsh

Robotskapade auktorsförkortningar